Most-Raša je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Raša, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 91 stanovnika te 29 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji